Eudoxe (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Eudoxe de Cnide, astronome, géomètre et médecin, philosophe grec () ;
 le cratère lunaire Eudoxus a été nommé en son honneur
 Eudoxe de Sicile, poète comique grec (III-) ;
 Eudoxe de Cyzique, navigateur grec () ;
 Eudoxe de Rhodes, historien grec mentionné en passant par Diogène Laërce ;
 Eudoxe de Gaule, chef gaulois d'une bagaude () ;
 Eudoxe de Constantinople, patriarche de Constantinople ().

Notes et références

Voir aussi